First Avenue (New York)
First Avenue (Canarsie Line), metrostation
First Avenue (concertzaal), Minnesota